{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (88901) - || 2001 SA347 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88902) - || 2001 SF349 || 26 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88903) - || 2001 TL || 6 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88904) - || 2001 TF1 || 7 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88905) - || 2001 TN1 || 11 oktober 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| (88906) Moutier || 2001 TT1 || 11 oktober 2001 || Vicques || Vicques
|-
| (88907) - || 2001 TY2 || 7 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88908) - || 2001 TZ4 || 8 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88909) - || 2001 TG7 || 13 oktober 2001 || Kleť || Kleť
|-
| (88910) - || 2001 TZ7 || 11 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88911) - || 2001 TN8 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88912) - || 2001 TS8 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88913) - || 2001 TG9 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88914) - || 2001 TQ9 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88915) - || 2001 TG10 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88916) - || 2001 TS10 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88917) - || 2001 TZ10 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88918) - || 2001 TN11 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88919) - || 2001 TC12 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88920) - || 2001 TO12 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88921) - || 2001 TR12 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88922) - || 2001 TK14 || 6 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88923) - || 2001 TR14 || 7 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88924) - || 2001 TZ17 || 14 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88925) - || 2001 TC18 || 14 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88926) - || 2001 TA20 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88927) - || 2001 TQ20 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88928) - || 2001 TE21 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88929) - || 2001 TR22 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88930) - || 2001 TR23 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88931) - || 2001 TZ25 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88932) - || 2001 TG31 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88933) - || 2001 TB32 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88934) - || 2001 TE32 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88935) - || 2001 TF32 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88936) - || 2001 TN32 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88937) - || 2001 TQ33 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88938) - || 2001 TR33 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88939) - || 2001 TX33 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88940) - || 2001 TA34 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88941) - || 2001 TO34 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88942) - || 2001 TK35 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88943) - || 2001 TR35 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88944) - || 2001 TF36 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88945) - || 2001 TW36 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88946) - || 2001 TD37 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88947) - || 2001 TF37 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88948) - || 2001 TU37 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88949) - || 2001 TH38 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88950) - || 2001 TL38 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88951) - || 2001 TM38 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88952) - || 2001 TW38 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88953) - || 2001 TC39 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88954) - || 2001 TE42 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88955) - || 2001 TW42 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88956) - || 2001 TF43 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88957) - || 2001 TT44 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88958) - || 2001 TV44 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88959) - || 2001 TZ44 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88960) - || 2001 TN45 || 14 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88961) Valpertile || 2001 TH47 || 14 oktober 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (88962) - || 2001 TR50 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88963) - || 2001 TX53 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88964) - || 2001 TX54 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88965) - || 2001 TA55 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88966) - || 2001 TC56 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88967) - || 2001 TG56 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88968) - || 2001 TN57 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88969) - || 2001 TU57 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88970) - || 2001 TQ58 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88971) - || 2001 TS58 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88972) - || 2001 TT58 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88973) - || 2001 TA59 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88974) - || 2001 TD59 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88975) - || 2001 TH59 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88976) - || 2001 TN60 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88977) - || 2001 TL62 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88978) - || 2001 TR62 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88979) - || 2001 TG63 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88980) - || 2001 TQ64 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88981) - || 2001 TW65 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88982) - || 2001 TA66 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88983) - || 2001 TV67 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88984) - || 2001 TW67 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88985) - || 2001 TG68 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88986) - || 2001 TW70 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88987) - || 2001 TF71 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88988) - || 2001 TO71 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88989) - || 2001 TQ71 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88990) - || 2001 TT71 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88991) - || 2001 TV71 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88992) - || 2001 TJ72 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88993) - || 2001 TF74 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88994) - || 2001 TX74 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88995) - || 2001 TR75 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88996) - || 2001 TY75 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88997) - || 2001 TG76 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88998) - || 2001 TV76 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88999) - || 2001 TH77 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89000) - || 2001 TD78 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten